

Toponyme 

 Nora, une ville suédoise, chef-lieu de la commune de même nom ;
 Nora, une commune suédoise située dans le comté d'Örebro ;
 Nora, le site d'une forteresse en Cappadoce durant l'Antiquité ;
 Nora, une cité phénicienne de Sardaigne ;
 , une montagne sur l'île de Vancouver au Canada ;
 , un cap en Australie ;
 Nora, un village du comté de Jo Daviess, en Illinois, aux États-Unis ;
 Nora, un village du Cameroun.

Titres 

 Nora, un téléfilm d'Édouard Molinaro sorti en 1999 ;
 , un film de Pat Murphy sorti en 2000 ;
 Nora, un film documentaire réalisé en 2008 par Alla Kovgan et David Hinton ;
 Nora (The Last Chronicle of The Devildom), un manga de Kazunari Kakei ;
 Nora Helmer, un téléfilm allemand.

Prénom Nora  

Nora prénom d’origine anglo-normande qui veut dire « lumière »

Patronyme 

 Dominique Nora (?-), journaliste française, fille de Simon ;
 Fabrice Nora (1951-2020), patron de presse français ;
 Pierre Nora (1931-), historien français ;
 Salma de Nora (1979-), actrice pornographique espagnole ;
 Simon Nora (1921-2006), haut fonctionnaire français, frère de Pierre.

Divers 
 (783) Nora, un astéroïde
 La Stèle de Nora, une stèle phénicienne ;
 L'Ouragan Nora en 1997 ;
 , chatte grise qui jouait quelques notes de piano sur internet ;
 Nora, une danse thaïlandaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Voir aussi 
 Nóra, un prénom hongrois ;
 Ñora, un piment catalan.

Patronyme hispanique
Patronyme juif